Anethum pinnatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Hipólito Ruiz López, Pav. och Ignatz Urban. Anethum pinnatum ingår i släktet dillsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dillsläktet
pinnatum